ULA či Ula může být:


ULA 
 ULA – název integrovaného obvodu použitého v počítačích ZX81 a Sinclair ZX Spectrum
 ULA – zkratka pro United Launch Alliance

Ula 
 Ula – křestní jméno, zkráceno ze jmen Uršula a podobných

ula 
 ula – mandžusky řeka
 ula – v umělém jazyce Ido – souvztažné slovo neurčité pro vlastnost (nějaký)

Ulla 
 Ulla – řeka v Bělorusku, levý přítok řeky Daugava, litevsky nazývaná také „Ūla“.

Ūla 
 Ūla (přítok Merkysu) – řeka na severozápadě Běloruska a jihovýchodě Litvy, levý přítok řeky Merkys
 Ūla (jezero) – jezero na jihovýchodě Litvy, kterým protéká (?) řeka Ūla
 Ūlos akis, někdy nazývané jednoduše Ūla – pleso v Litvě